Щеки́н — русская фамилия.

Известные носители 
 Щекин, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 24 ноября 1917.
 Щекин, Михей Львович — Георгиевский кавалер; майор; № 7658; 1 января 1847.

 Щекина, Галина Александровна (род. 1952) — русская писательница, драматург, общественный деятель.

См. также 
 Щёкин
 Щекино (значения)